

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5, w tym 1 podstawowa
 Janikówka – część wsi Kobylec w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Łapanów
 Janikówka – część wsi Krosna w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Laskowa
 Janikówka – część wsi Marcówka w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Zembrzyce
 Janikówka – przysiółek wsi Jeleśnia w woj. śląskim, w pow. żywieckim, w gminie Jeleśnia
 Janikówka – osada leśna w woj. śląskim, w pow. żywieckim, w gminie Świnna

Inne 
 Janikówka – nieofic. przysiółek wsi Sitnica w woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Biecz